Bruno Stefanini (1924-2018), propriétaire immobilier suisse et collectionneur d'art ;
 Éric Stefanini (1963-), footballeur français ;
 Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini (1928-2017), homme politique argentin ;
 Laurent Stefanini (1960-),  diplomate et haut fonctionnaire français ;
 Matteo Stefanini (1984-), rameur d'aviron italien ;
 Patrick Stefanini (1953-), haut fonctionnaire français ;
 Sergio Stefanini (1922-2009), joueur italien de basket-ball.
Patronyme italien